Карачилик — населённый пункт (разъезд) в Карасукском районе Новосибирской области. Входит в состав Михайловского сельсовета.

География 
Площадь населённого пункта — 3 гектара

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Карасукского района